29-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 100 километров состоялась 16 сентября 1962 года. Победу одержал бельгийский велогонщик Фердинанд Бракке.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1962 на FirstCycling
 
 
  

1962 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1962 году
Сентябрь 1962 года